Andruschky (ukrainisch ; russische Entsprechung Андрушки/Andruschki) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Andruschky (Poltawa), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa
 Andruschky (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr